Байдаров, Еркин Уланович  (род. 1968) — казахстанский ученый-востоковед, философ и культуролог.
 Полякова-Байдарова, Екатерина Марина Владимировна (род. 1938) — французская актриса и певица, известная как Марина Влади.